

Film
Classified – film del 1925 diretto da Alfred Santell
Classified – cortometraggio del 2008 diretto da Sherman Payne

Musica
Classified – rapper canadese
Classified – album degli Sweetbox del 2001
Classified – album delle Bond del 2004
Classified – album di Classified del 2013